Hallaschka ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hallaschka (* 1962), deutscher Journalist und Autor
 Franz Ignatz Cassian Hallaschka (1780–1847), mährischer Naturforscher, Mathematiker, Physiker und Astronom
 Steffen Hallaschka (* 1971), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator